Победници Летњих универзијада у атлетици за мушкарце у дисциплини троскок, која је у програму Летњих универзијада од прве одржане 1959, приказане су у следећој табели са резултатима које су постигли.

Биланс медаља у троскоку за мушкарце

Спољашње везе 
 Резултати на сајту hickoksports.com

Троскок‏‎
Троскок на Летњој универзијади